Иван Александрович Соколов (, д. Мольгино, Смоленская губерния, Российская империя — , Одесса, УССР, СССР) — советский военачальник, артиллерист, гвардии полковник РККА.

Биография 
Иван Александрович Соколов родился в 1907 году в семье крестьянина, русский.

После окончания школы работал полотёром в г. Москва.

В 1929 году поступил в Ленинградское артиллерийское училище и вступил в РККА. Место призыва: Дугинский РВК, Смоленской обл.

Был женат и имел 3 детей (Лидия, 1931 г.р., Нина, 1932 г.р., Иван 1945 г.р.).

Великая Отечественная война 
Великая Отечественная война застала его 22 июня 1941 года в городе Оргеев (Молдавия), в звании старшего лейтенанта. В это же время семья была эвакуирована в г. Белебей, Башкирия. 23 июня И. А. Соколов был назначен начальником штаба 648-го корпусного артиллерийского полка, формируемого из 3-го дивизиона 266-го корпусного артиллерийского полка.

5 августа 1942 года майор И. А. Соколов назначен исполнять должность командира 648-го армейского артиллерийского полка РГК, под его руководством полк участвовал в операции «Уран», за что 1 марта 1943 года был преобразован в 110-й гвардейский армейский пушечный артиллерийский полк РГК. За мужество храбрость и отвагу проявленные при освобождении города Одесса 110-му гвардейскому полку было присвоено почётное наименование «Одесский». 24 мая 1944 года полковник Соколов возглавил 44-ю гвардейскую пушечной артиллерийскую Одесскую бригаду формировавшуюся на базе 110-го гвардейского и 1162-го пушечных артиллерийских полков (в н.в. — 385-я гвардейская артиллерийская бригада). На вооружении бригады находились 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20, в её рядах воевал Герой Советского Союза сержант Н. Т. Васильченко.

Бригаду формировал и командовал ею гвардии полковник Соколов Иван Александрович — начальник штаба полка в первые месяцы Отечественной войны, потом заместитель командира полка и (с сентября 1942 г.) командир 648-го и 110-го гвардейского артполков. Он пользовался большим уважением и авторитетом не только в полку и бригаде, но и во всей армии. Три ордена Красного Знамени и орден Александра Невского, которыми он был награждён к маю 1944 г., свидетельствовали и о его умении командовать и управлять огнём полка, и о его личном мужестве и отваге в борьбе с немецкими захватчиками.

Участник битв за Сталинград, Ростов, Донецк, Харьков, Мариуполь, Николаев, Одессу, Кишинёв, Ковель, Мангушев, Кюстрин, Кённиксберг (Калининград) и Берлинской наступательной операции. Участвовал во взятии Рейхстага.

За время войны полковник Соколов был пять раз персонально упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

После войны служил в Забайкалье, но был переведён по семейным обстоятельствам в г. Одесса на должность начальника военной кафедры Одесского государственного Университета им. Мечникова, где остался работать председателем профкома после увольнения из вооружённых сил.

До конца жизни проживал в г. Одесса, Приморский район, улица Судостроительная, дом 21. На доме установлена мемориальная табличка с текстом «Дом, где жил И. А. Соколов, командир 44 гвардейской Одесской артиллерийской бригады, освобождавшей Одессу в 1944 г.».

Награды 
 орден Ленина (31.05.1945);
 четыре ордена Красного Знамени (14.04.1942, 5.05.1943, 7.03.1943, 15.11.1950);
 орден Кутузова II степени (6.04.1945);
 орден Александра Невского (31.10.1943);
 орден Отечественной войны I степени (31.08.1944);
 орден Красной Звезды (3.11.1944)
 медали

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен И. А. Соколов:
 За овладение штурмом столицей Молдавской ССР городом Кишинев — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника. 24 августа 1944 года № 173;
 За овладение городами и крупными узлами коммуникаций Сохачев, Скерневице и Лович — важными опорными пунктами обороны немцев. 18 января 1945 года № 228;
 За пересечение границы Германии западнее и северо-западнее Познани, вторжение в пределы немецкой Померании и овладение городами Шенланке, Лукатц-Крейц, Вольденберг и Дризен — важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев. 29 января 1945 года № 265;
 За овладение штурмом городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) — важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину. 12 марта 1945 года № 300;
 За овладение городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и прорыв в столицу Германии Берлин. 23 апреля 1945 года № 339

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского высшего артиллерийского командного училища
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Варшавы
Участники Берлинской операции
Участники штурма Рейхстага
Члены КПСС
Похороненные в Одессе